Deux quotidiens portent le nom de Het Volk :
 Het Volk, un ancien quotidien belge en néerlandais édité par la VUM ;
 Het Volk, un ancien quotidien socialiste néerlandais édité par De Arbeiderspers.